In Vivo je srpski glazbeni sastav koji čine Igor Maljukanović i Neven Živančević. Skupina postoji od veljače 2007. godine, a ono što je na neki način razlikovalo ovu grupu od ostatka estrade je način na koji su došli do svoje publike. Naime glazbena stranica www.folkoteka.com, prva je stala iza ovog mladog dueta.

Povijest sastava 
Neven Živančević je sa školskim prijateljem Igorom 2007. u Beogradu utemeljio glazbeni sastav, koji je kasnije prerastao u projekt In Vivo. Počeci sastava vezani su za pjesmu "Tu, tu, tu" koju su objavili prije prvoga pojavljivanja u javnosti. Uz pomoć stranice folkoteka.com uspjeli su promovirati tu pjesmu koja je iste godine postala hit. Tada su snimili video spot za pjesmu koji je izgledao kao kratkometražni film. Internet ih je proslavio, a nekoliko mjeseci nakon pjesme "Tu, tu, tu" snimili su i pjesmu "Nijedna sad". Nakon toga izlazi i njihov treći singl pod nazivom "Narkoman". Tim su se singlom predstavili na festivalu u Vrnjačkoj Banji. U prosincu 2009. godine bivaju nagrađeni prvom nagradom za najbolju debitantsku grupu, koja im je dodijeljena u Beču po izboru dijaspore. Svu glazbu i melodije za duet In Vivo sklada Igor Maljukanović, tekstove piše Neven Živančević, a zajedno dogovaraju aranžman svake pjesme.

Diskografija

Singlovi 
 Tu, tu, tu
 Nijedna sad
 Narkoman
 Rolerkoster
 Djevica
 Partimanijak
 Moje ljeto
 Život unatrag
 Meni je dobro
 Gazda
 Najlepše se smeju tužni
 Marina
 Sad kad nema nas
 Remek Delo
Ferari ft.Evrokrem barabe
 Zauvek Mladi  
Poruka ft.Leon
Ona voli fudbalere ft.Leon
Akcent
U petak
Sultanija
Kraljica mature
Gledaj mene feat. Teodora
Benz feat. Mattia Desole
Muzika za sex
Mars i venera ft.Dana Barbara
Kulira ft. Teodora 
Kairo ft. Trodora
Gagarin ft. Toma & Sergej Pajic

Albumi 
 2011. – CD Partimanijak, City Records CD 869

Izvori

Vanjske poveznice
Službena Facebook stranica sastava In Vivo

Glazbeni sastavi iz Beograda